Ре́чицкий пове́т () — административная единица в составе Минского воеводства Великого княжества Литовского (c 1559 года в составе Речи Посполитой). Центр повета — Речица, в 1772—1793 годах — Бобруйск.

Повет граничил: с севера с Минским поветом и Мстиславским воеводством; на востоке с Мстиславским воеводством и Стародубским полком Смоленского воеводства и Черниговского полка; на юге с воеводством Киевским; на западе с Мозырьским поветом и княжеством Слуцким в Новогрудском воеводстве

История 
При Ягайло город Речица входил в Состав Виленского княжества.

Речицкая территория относилась к Поднепровским волостям Виленского повета. Речицкое «наместницво» в 1481 году взял себе Ивач, дав за него королю восемь корабельников. Ко времени издания первого Статута, Речицкий правитель назывался уже и наместником и державцею. Так в одном акте 1523 года пан Семен Полозович назван наместником, но в привиле, выданном в 1527 году князю Ивану Михайловичу на держание замка Речицкого по живот пана Семена Полововича (державца с 1522 по 1532 год), последний назван уже державцею Речицким.

Повет был создан в 1566 году в ходе административной реформы в Великом княжестве Литовском. В 1667 году в состав повета было включено Лоевско-Любечское староство, поскольку бо́льшая часть Стародубского повета, в который оно входило, отошла к Российскому государству.

В начале правления короля Станислава Августа Понятовского суды и сеймики Речицкого повета проводились в Рогачеве. С 1776 года сеймики стали проходить в Речице.

В 1772 году, в ходе первого раздела Речи Посполитой часть территории повета отошла к Российской империи, а центр повета был перенесён в Бобруйск. В 1793 году, после присоединения оставшейся территории к Российской империи в ходе второго раздела Речи Посполитой, повет был ликвидирован.

Административное деление 
В состав повета входили территории ряда староств: Бобруйское, Гомельское, Пропойское, Рогачёвское, Речицкое и Чечерское, а также частные владения, наиболее значимыми из которых были Горваль (владение Сангушек), Добосна (владение Ходкевичей) и Стрешин (владение Виленского епископства).

В 1717 г. Речицкий повет имел 850 дымов волостных, земских, наследственных, шляхетских, духовных и старостных. В повете были староства и «королевщины» () во власти короля: Гомельское; Речицкое; Рогачевское и Ректа; Бобруйское и Барычи; Лубоницкое и Столпыще, Королевская Слобода, Костройск, Луки; Чечерское и Наумковичи, Бычь-Кобыличи, Бычь, Даниловичи, Сапрыки, Мышкевичи, Грибы, Кошелево, Мирогощ, Головачи, Езёры, Стрелки; Пропойское и Гордуны, Росочищи, Хлусов, Колесниково, Баличи, Ухлово, Нарвиловка, Новосёлки, Туровичи, Кульшицы, Столпов, Липянка, Баген, Куликовская, Ковали, Сеножатки, Микуличи, Теребово.

На территории повета находилось ряд городов и местечек: Речица, Гомель, Бобруйск, Рогачёв, Пропойск, Чечерск и Хальч, Корма.

Согласно люстрации 1765 года в состав повета входило Гордуновское староство с центром в местечке Антоновичи.

В 1764—1766 годах в Речицкий повет входили парафии: Бобруйская, Гомельская, Пропойская, Речицкая, Чечерская. В 1789—1791 гг. присоединена к этому повету Карпиловская парафия, которая была виделена из Бобруйской парафии. Также этот повет делился по старинному обычаю на тракты, и это деление использовалось в текстах судебных актов: Бобруйский, Гомельский, Жлобинский, Журавичский, Пропойский, Речицкий, Рогачевский, Чечерский.

Старосты 
 с 1481 Квач (пол. Kwacz)
 в 1522 Сенько Полозович (пол. Senko Polozowicz) Умер до 20 февраля 1532 г.
 с 20 февраля 1532 по 1545 князь Александр Михайлович Вишневецкий
 в 1555 Оникей Гороностай (пол. Onikej Hornostaj)
 с 1567 князь Р. Ф. Сангушка
 в 1576 году Остафий Валович (пол. Ostafi Wolowicz)
 по 1597 год — Я. И. Жижемский
 по 1619 его сын П. Я. Жижемский
 с 1626 Е. А. Слушка
 по 1639 сыновья Е.Слушка и Б.Слушка
 по 1713 сыновья Б.Слушки — Ю. и Д.Слушки
 по 1728 пол. Pakosz Kaźmierz
 по 1737 паны Клановский, Паноша, Казимир Халецкий
 С 1737 по 1773 Князь Альбрехт Радзивилл
 С 1773 года Юзеф Юдицкий.

На 1792:

Последним Маршалком Речицкого повета был Казимир Хлевинский (польск. Kazmierz Chlewinski) который умер 19 октября 1792 года

Подкоморий - Станислав Воллович

Население 
В середине XVII века в повете насчитывалось 4 342 крестьянских хозяйства, а население составляло 34 736 человек.

См. также 
 Речицкий уезд
 Речицкий округ
 Речицкий район

Литература 
 «Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае», Ермаловіч М., изд. «Беллітфонд», Мінск, 2003 г. ISBN 985-6576-08-3
 
 Powiat rzeczycki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — T. V: Kutowa Wola — Malczyce. — Warszawa, 1884. — S. 340.
 Rohaczew // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — T. IX. — Warszawa, 1880—1914. — S. 688.
 Powiat rzeczycki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — T. X: Rukszenice — Sochaczew. — Warszawa, 1889. — S. 134.
 Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas — f.11 a.1 b.1159 N.katalog. 3612 J.katalog.3876

Примечания

Ссылки 
 

Поветы Великого княжества Литовского
Западный край